When I Grow Up () — песня американской гёрл-группы Pussycat Dolls с их последнего студийного альбома 2008 года Doll Domination. 27 мая 2008 года был выпущен лейблом Interscope Records в качестве заглавного сингла с альбома. Сингл стал их первой работой после ухода Кармит Бачар из коллектива. Изначально песня была написана для Бритни Спирс, но лейбл её отклонил. Первоначально песня была записана для сольного альбома Николь Шерзингер — «Her Name Is Nicole», но после его отмены и возвращения Николь в группу она почувствовала что эта песня больше подходит для группы.

В 2008 году песня возглавила официальные чарты множества стран, а в американском Billboard Hot 100 пиком для неё стала 9-я строчка.

Критика
Песня получила признание музыкальных критиков. Билл Лэмб из About.com перечислил ее среди лучших треков на альбоме Doll Domination. Ник Левин из Digital Spy поддержал комментарии Лэмба, отметив, что песня является гиперактивным хитом, который хорош как в классе аэробики, так и на танцполе. Он добавил, что если группа продолжит выпускать такие синглы, как этот, то они смогут продержаться на сцене значительно дольше . Сэл Чинквемани из журнала Slant назвал песню броской и прокомментировал, что это идеально созданная композиция подойдет для бурлеска. Стив Перкинс из BBC Music наградил песню 4 из 5 звезд и написал, что динамика группы остается принципиально неизменной и эта песня была сильным возвращением.

Чарты и сертификации

Недельные чарты

Чарты по итогам года

Чарты по десятилетиям

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 
 

Песни Pussycat Dolls
Синглы Interscope Records
Синглы, возглавлявшие UK R&B Singles Chart
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Песни, написанные Родни Джеркинсом
Песни, продюсированные Родни Джеркинсом